Die Entscheidung steht für:

 Die Entscheidung (Seghers), Roman von Anna Seghers (1959)
 Die Entscheidung (Zeitschrift), Mitgliedermagazin der Jungen Union

Filme:
 Die Entscheidung (1945) von Tay Garnett
 Die Entscheidung (1964) von José Massip
 Die Entscheidung (1981), auch Entscheidung in Not, von David Greene
 Die Entscheidung (1989) von Daryl Duke
 Die Entscheidung – Eine wahre Geschichte von John Lee Hancock  (2002)
 Die Entscheidung (2005) von Nikolaus Leytner
 Die Entscheidung (2015) von Naomi Klein
 Hacksaw Ridge – Die Entscheidung von Mel Gibson (2016)
 Charlotte Link – Die Entscheidung von Sven Fehrensen (2019)